L'ordine obliquo indica due diversi tipi di ingaggio del nemico
la falange tebana, utilizzata da Pelopida ed Epaminonda nel IV secolo a.C.
l'ordine obliquo utilizzato da Federico II di Prussia per aggirare le ali nemiche nel XVIII secolo.